Запремина се може односити на:
 Запремину, нумеричка вредност заузетог простора неке супстанце.
 Молску запремину, запремина коју заузима један мол супстанције.
 Запремину језеру, морфометријски показатељ.
 Запремину сенку, технику исцртавања сенки у реалном времену у рачунарској графици.